Schult:
 Jürgen Schult
 Travis Schult (Schuldt)

Ver também 
 "Schult." (Josef August Schultes)
 "Schult.f." (Julius Hermann Schultes, 1804-1840)
 "J.H.Schult.bis" (Julius Hermann Schultes, 1820-1887)
 "R.E.Schult." (Richard Evans Schultes)

 Schuldt 
 Schulz
 Schultz
 Schulte
 Schulze
 Schultze
 Schulten
 Schultes
 Schultheis, Schultheiss (Schultheiß, Scoltetto, Écoutète) 
 Schulter
 Sołtys, Šoltýs , Šulc , Szulc, etc.

 écoutète
 sołectwo (szołtys)